Александр Сугоняев:
 Сугоняев, Александр Анатольевич (род. 1974) — российский легкоатлет, специализирующийся в беге на длинные дистанции.
 Сугоняев, Александр Константинович (1921—1945) — старшина Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.